Dinosauriformes – klad archozaurów obejmujący dinozaury i ich najbliższych krewnych. Wszystkie należące do niego zwierzęta cechowały się skróconymi kończynami przednimi i przynajmniej częściowo perforowaną panewką stawu biodrowego (acetabulum) – otworem w kości miednicznej używanym tradycyjnie do definiowania dinozaurów.

Nazwa Dinosauriformes została ukuta w 1992 roku przez Fernanda Novasa i zdefiniowana jako odnosząca się do kladu obejmującego wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka lagozucha i dinozaurów. W późniejszych pracach Novas w definicji Dinosauriformes zamiast lagozucha używał marazucha. Monofiletyzm Dinosauriformes jest wspierany siedmioma synapomorfiami. W 2004 roku Michael J. Benton zaproponował odmienną definicję Dinosauriformes, wedle której byłby to klad obejmujący wszystkich przedstawicieli Ornithodira bliżej spokrewnionych z Neornithes niż z lagerpetonem, jednak Paul Sereno przyznał rację definicji Novasa, gdyż Lagerpeton jest stosunkowo słabo poznany.

Filogeneza 
 Uproszczony kladogram według Ezcurry (2006)

Przypisy 

Avemetatarsalia